Сукодоно:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — район в округе Сраген, Индонезия;
  — район в округе Лумаджанг, Индонезия;
  — недействующая железнодорожная станция в одноимённом районе, в округе Лумаджанг;
  — населённый пункт в округе Маланг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Джепара, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Кендал, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Тулунгагунг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Демак, Индонезия;
  — населённый пункт в районе Гресик, округ Гресик, Индонезия;
  — населённый пункт в районе Панченг, округ Гресик, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Маланг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Пачитан, Индонезия.